Pride  termine inglese traducibile in Orgoglio

Cinema 
 Pride, il giovane leone – film TV del 2004 diretto da John Downer
 Pride – film del 2007 diretto da Sunu Gonera
 Pride – film del 2014 diretto da Matthew Warchus

Fumetto 
 Pride – Due diversi personaggi di Fullmetal Alchemist: nel manga e nella seconda serie animata è la vera identità di Selim Bradley, mentre nella prima serie animata, di King Bradley.
 Pride – gruppo di criminali di Runaways

Musica 
 Pride – album degli Arena del 1996
 Pride – raccolta dei Living Colour del 1995
 Pride – album del 1983 di Robert Palmer
 Pride – album dei White Lion del 1987
 Pride – singolo degli High and Mighty Color del 2005
 Pride – singolo dei Living Colour del 1990, dall'album Time's Up
 Pride – singolo delle SCANDAL del 2011
 Pride – singolo di Amy Macdonald del 2012
 Pride (In the Name of Love) – singolo degli U2 del 1984, dall'album The Unforgettable Fire
 Pride – singolo dei Sex Machineguns del 2009
 Pride – brano musicale di Kendrick Lamar del 2017

Manifestazioni 

 Pride – manifestazione dedicata all'orgoglio delle persone LGBT
 Etero pride – manifestazione promossa dai conservatori in contrapposizione al Gay pride
 White pride – movimento nato per rilanciare l'antisemitismo e il razzismo

Televisione 
 Pride – dorama giapponese del 2004

Altro 
 Pride – mensile a tematiche LGBT
 Pride Fighting Championships – defunta organizzazione giapponese di Arti Marziali Miste